Giani ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Maria Giani (1912–1998), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Andrea Giani (* 1970), italienischer Volleyballspieler und -trainer
 Caspar Giani (1830–1895), deutscher Kaufmann
 Domenico Giani (* 1962), Leiter des Gendarmeriekorps der Vatikanstadt
 Eugenio Giani (* 1959), italienischer Politiker (PD)
 Felice Giani (1758–1823), italienischer Maler
 Gaetano Giani Luporini (1936–2022), italienischer Komponist
 Leonhard Giani (1865–1933), deutscher Politiker, Sohn von Caspar Giani
 Louis Giani (1934–2021), US-amerikanischer Ringer
 Mario Giani (* 1912; † unbekannt), italienischer Fußballspieler
 Paul Leo Giani (* 1942), deutscher Politiker (SPD), Enkel von Leonard Giani